Goriče je toponim oz. ime več naselij

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Goriče, pri Borovljah, nem. Görtschach, mestna občina Borovlje
 Goriče, pri Mohličah, nem. Goritschach, občina Galicija
 Goriče, pri Tinjah, nem. Goritschach, tržna občina Pokrče
 Goriče, pri Škofičah, nem. Goritschach, občina Škofiče
 Goriče, v Ziljski dolini, nem. Görtschach, mestna občina Šmohor-Preseško jezero (Goriška planina, nem. Görtschacher Alm)
 Goriče, pri Podravljah, nem. Goritschach, občina vernberk
 Goriče, pri Žitari vasi, nem. Goritschach, občina Žitara vas
 Goriče, pri Podgradu, nem. Goritschach, občina Žrelec

ter
__
 Goričica, pri Šenttomažu, nem. Kreuzbichl, tržna občina Štalenska gora
 Gorinče / Gorinčiče, pri Trnji vasi v Celovcu, nem. Gorintschach, mesto Celovec  (Celovec-Trnja vas)
 Gorinčiče, pri Šentjakobu, nem. Gorintschach, tržna občina Šentjakob v Rožu 
 Gorinčiče, pri Šentilju, nem. Gorintschach, tržna občina Vrba

Glej tudi 
Gorinčiče
Gorinče
 Goričica
 Goričice (razločitev)
 Goričko
 Gorica (razločitev)
 Gorje (razločitev)

Naselja v Zvezni deželi Koroška